Le championnat des États-Unis de rugby à XV 2016 ou Men's D1 Club Championship 2016 est la  de la compétition interclubs qui se déroule du 29 août 2015 au  et oppose des équipes réparties dans 8 secteurs géographiques. À l'instar du système pratiqué dans le Campeonato Argentino en Argentine, des clubs issus des  () d' ou de , par exemple, sont regroupés dans une zone dénommée  au sein du championnat . Par ailleurs, avec la création de la Pacific Rugby Premiership et de l'American Rugby Premiership, certaines  se voient amputées de la participation de clubs importants.

Format 
Les différentes équipes sont partagées selon les 12  en 2  et 8  distinctes. Les poules régionales sont réparties de la manière suivante :

- 

  ou  (New-England et Empire) regroupant des clubs des États du Massachusetts, de New York, du Connecticut, du Maine, du New Hampshire, de Rhode Island, du Vermont et d'une partie du New Jersey.
  regroupant des clubs des États du l'Illinois, de l'Indiana, de l'Iowa, du Michigan, du Minnesota, de l'Ohio, du Kentucky, de Virginie-Occidentale, du Wisconsin et d'une partie de la Pennsylvanie.
  (Capital et Eastern Penn) regroupant des clubs des États du Delaware, du Maryland, de la Virginie, du District of Columbia et d'une partie de la Pennsylvanie et du New Jersey.
  (True South,  Carolinas et Florida) regroupant des clubs des États de la Caroline du Nord, de la Caroline du Sud, de l'Alabama, du Tennessee, du Mississippi et d'une partie de la Louisiane et de l'Arkansas.

- 

  ou  (Mid-America) regroupant des clubs des États du Dakota du Sud, du Nebraska, du Kansas, du Missouri, du Colorado, du Wyoming et de l'Utah.
  (Texas, True South et Mid-America) regroupant des clubs des États du Texas, de l'Oklahoma et d'une partie de la Louisiane et de l'Arkansas.  
  ou  (Southern California) regroupant des clubs des États de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et d'une partie de la Californie et du Nevada.
  (Pacific Northwest et Northern California) regroupant des clubs des États de l'Oregon, de l'Idaho, de l'État de Washington et d'une partie de la Californie et du Nevada.

À l'issue de la  phase, des barrages sont organisés dans les 2  : le  d'  affronte le  de  dans l'  et le  de  rencontre le  de  dans la . Les 2 vainqueurs accèdent aux quarts de finale.

Phase régulière



ou

Classement

|}

¹Les équipes, à l'exception de Mystic River, participent également à l' en compagnie de Life Running Eagles.

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).



Classement

|}

¹Columbus RC a été pénalisé d'un point.

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).

Tableau final



Classement 

|}

¹Raleigh Vipers a été pénalisé d'un point.

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).

Tableau final

Pas de compétition dans  en 2015-2016.



ou  
Pas de compétition dans  en 2015-2016.



Classement

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).

ou

Classement

|}

¹Downton Rugby a été pénalisé d'un point et Santa Monica de 2 points.

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).

Finale régionale





Classement

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).



Classement

|}

¹Fresno RFC a été pénalisé d'un point.

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).

Tableau final



Classement

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart maximum).

Finale régionale

Phase finale

Tableau final

Demi-finales

Finale

Vainqueur 

Remplaçants : T. Theodat, D. Maquieira, A. Burns, G. Miceli, M. Armstrong, F. Liebenberg, N. Fox, Ch. Frazier

Notes et références

Liens externes 
  Calendrier de la compétition

2016
Rugby à XV en 2016
Sport aux États-Unis en 2016